Osolnik (Medvode) - plaats in Slovenië
 Mali Osolnik - plaats in Slovenië
 Veliki Osolnik - plaats in Slovenië